Влади́мир Медве́дев:

 Медведев, Владимир Александрович (1951) — советский и белорусский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер СССР и БССР. 
 Медведев, Владимир (род. 1946) — советский футболист.
 Медведев, Вадим (Владимир) Александрович (1929—1988) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Медведев, Владимир Васильевич (1931—1999) — российский художник книги, типограф.
 Медведев, Владимир Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Медведев, Владимир Гурьянович (род. 1948) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Медведев, Владимир Иванович (1937—2005) — генерал-майор Генштаба СССР и РФ.
 
 Медведев, Владимир Сергеевич (1948—2018) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы России I—III созывов, председатель Энергетического клуба России.
 Медведев, Владимир Тимофеевич (род. 1937) — генерал-майор КГБ СССР, руководитель личной охраны генеральных секретарей ЦК КПСС от Брежнева до Горбачёва.